Sokoli (Čabar), naselje u Hrvatskoj
MNK Sokoli, malonogometni klub u Hrvatskoj
Sokolí, selo u Češkoj u općini Třebíču
Sokoły-Jaźwiny, selo u Poljskoj
Sokolí hnízdo, dvorac u Češkoj
Sokolí Kameň, dvorac u Slovačkoj
Sokolí potok, ime nekoliko potoka u Slovačkoj
Sokolí vrch (brdo), brdo u Češkoj
Sokolí vrch (promatračnica), toranj u Češkoj
Sokoli e Mirusha (album), glazbeni album kosovskog skladatelja Akila Marka Kocija (snimljen u TV Zagreb 1974.)
Sokoli e Mirusha (balet), balet kosovskog skladatelja Akila Marka Kocija
sokolovi, porodica ptica iz reda sokolovki
sokolovke, red ptica grabljivica
Sokolovi (televizijska serija), britanska dječja znanstveno-fantastična animirana serija